Das Western & Southern Financial Group Masters 2009 war ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 23. August 2009 in Mason bei Cincinnati stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das siebte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden auf derselben Anlage auch die Western & Southern Group Women’s Open der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray, der in diesem Jahr im Halbfinale gegen den späteren Sieger Roger Federer ausschied. Im Finale besiegte Federer den Serben Novak Đoković in zwei Sätzen mit 6:1 und 7:5. Nach 2005 und 2007 war es bereits der dritte Erfolg von Federer in Cincinnati sowie sein vierter Titel im laufenden Jahr. Im Doppel traten die Brüder Bob und Mike Bryan zur Titelverteidigung an. Sie schafften es auch in diesem Jahr wieder ins Finale, unterlagen dort jedoch dem Duo Daniel Nestor und Nenad Zimonjić, das in drei Sätzen mit 3:6, 7:62, [15:13] gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.430.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.000.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 14. August 2009 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Mason (Ohio)